Melodia - em inglês, melody

Ou ainda:

Pessoas

Com o nome artístico 
Melody (cantora japonesa), estilizada como melody.
Melody (cantora), cantora e compositora brasileira

Com o prenome 
Melody Anderson, atriz canadense
Melody Fox, produtora e cantora estadunidense
Melody Gardot, cantora e compositora americana
Melody Gersbach, competidora de concursos de beleza
Melody Kay, atriz norte-americana
Melody Perkins, dançarina, atriz e modelo germano-americana
Melody Thornton, cantora, dançarina, compositora e modelo norte-americana

Artes e entretenimento 
Melody (filme)
Melody (álbum de Joy Electric)
Melody (álbum de Sharleen Spiteri)
Melody A.M., álbum da dupla Röyksopp
Melody FM, emissora de rádio